Jaszcze (potok)
 Jaszcze (Ochotnica Górna)
 Jaszcze Duże
 Jaszcze Małe